

Cinema 
 Hysteria  – film del 1965 diretto da Freddie Francis
 Hysteria  – film del 1998 diretto da Rene Daalder
 Hysteria  – film del 2010 diretto da Frank Lin
 Hysteria  – film del 2011 diretto da Tanya Wexler

Musica 
 Hysteria  – album dei The Human League del 1984
 Hysteria  – album dei Def Leppard del 1987
 Hysteria  – singolo dei Def Leppard del 1987
 Hysteria  – singolo dei Muse del 2003
 Hysteria  – singolo di Anna Abreu del 2011
 Hysteria  – album di Katharine McPhee del 2015
 Hysteria  – singolo di Steve Aoki del 2016

Altro 
 Isteria (Hysteria) – episodio di Law & Order - Unità vittime speciali
 Hysteria  – videogioco del 1987 per Commodore 64 e ZX Spectrum